Die Thailand Open 2012 im Badminton fanden vom 5. bis 10. Juni 2012 in Bangkok statt.

Sieger und Platzierte

Herreneinzel

Setzliste 
  Lin Dan (Halbfinale)
  Tommy Sugiarto (nicht gestartet)
  Pablo Abián (1. Runde)
  Muhammad Hafiz Hashim (nicht gestartet)
  Boonsak Ponsana (3. Runde)
  Kevin Cordón (1. Runde)
  Alamsyah Yunus (3. Runde)
  Chong Wei Feng (2. Runde)
  Brice Leverdez (2. Runde)
  Takuma Ueda (1. Runde)
  Tanongsak Saensomboonsuk (1. Runde)
  Sourabh Varma (Viertelfinale)
  Dmytro Zavadsky (1. Runde)
  R. M. V. Gurusaidutt (1. Runde)
  Suppanyu Avihingsanon (3. Runde)
  Arif Abdul Latif (3. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Untere Hälfte

Sektion 5

Sektion 6

Sektion 7

Sektion 8

Dameneinzel

Setzliste 
  Saina Nehwal (Champion)
  Ratchanok Intanon (Finalist)
  Porntip Buranaprasertsuk (Halbfinale)
  P. V. Sindhu (2. Runde)
  Carolina Marín (1. Runde)
  Chan Tsz Ka (1. Runde)
  Minatsu Mitani (Viertelfinale)
  Sapsiree Taerattanachai (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Herrendoppel

Setzliste 
  Liu Xiaolong / Qiu Zihan (Champion)
  Bodin Isara / Maneepong Jongjit (1. Runde)
  Kim Gi-jung / Kim Sa-rang (Halbfinale)
  Markus Fernaldi Gideon / Agripina Prima Rahmanto (1. Runde)
  Yoshiteru Hirobe / Kenta Kazuno (Viertelfinale)
  Ricky Karanda Suwardi / Muhammad Ulinnuha (Viertelfinale)
  Mohd Lutfi Zaim Abdul Khalid / Vountus Indra Mawan (2. Runde)
  Zakry Abdul Latif / Fairuzizuan Tazari (Finalist)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Setzliste 
  Xia Huan / Tang Jinhua (Halbfinale)
  Shinta Mulia Sari / Yao Lei (2. Runde)
  Vita Marissa / Nadya Melati (Viertelfinale)
  Chin Eei Hui / Wong Pei Tty (2. Runde)
  Cheng Shu / Pan Pan (Finalist)
  Duanganong Aroonkesorn / Kunchala Voravichitchaikul (Halbfinale)
  Rie Eto / Yu Wakita (Viertelfinale)
  Suci Rizky Andini / Della Destiara Haris (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Mixed

Setzliste 
  Joachim Fischer Nielsen / Christinna Pedersen (Halbfinale)
  Sudket Prapakamol / Saralee Thungthongkam (Finalist)
  Maneepong Jongjit / Savitree Amitrapai (1. Runde)
  Danny Bawa Chrisnanta / Vanessa Neo Yu Yan (Halbfinale)
  Songphon Anugritayawon / Kunchala Voravichitchaikul (1. Runde)
  Wong Wai Hong / Chau Hoi Wah (2. Runde)
  Irfan Fadhilah / Weni Anggraini (Viertelfinale)
  Ricky Widianto / Richi Puspita Dili (1. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Weblinks 
 Resultate bei tournamentsoftware.com

2012
Badmintonwettbewerb in Bangkok
BWF Grand Prix 2012